

Musica 
 Krush  – gruppo musicale britannico
 DJ Krush – musicista e disc jockey giapponese
 Krush – album di DJ Krush del 1994
 Krush – album dei Niacin del 2013

Persone 
 Irina Krush – scacchista statunitense

Pagine correlate 
Crush